Амбрози́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Амброзини, Массимо (род. 1977) — итальянский футболист.
 Амброзини, Эрнесто (1894—1951) — итальянский легкоатлет.